Johann Molther oder Johannes Molther ist der Name von
* Johann Molther (Theologe) (auch Johannes Molther der Ältere; 1561–1618), deutscher evangelischer Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Johann Molther (Mediziner) (auch Johannes Molther der Jüngere; * 1591), deutscher Mediziner und Hochschullehrer